

Chimica 
 LAO – abbreviazione comune dell'alluminato di lantanio

Codici 
 LAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Laoag (Filippine)
 LAO – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Laos
 lao – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua lao
 LAO – sigla automobilistica internazionale del Laos

Geografia 
 Lao – fiume italiano
 Lao – affluente del fiume Kok, in Thailandia del Nord

Altro 
 Lao – etnia del sud-est asiatico
 Lao – lingua parlata in Laos
 alfabeto Lao
 Lao – blocco Unicode
 Lao lao – bevanda alcolica laotiana
 Lao – nome proprio maschile italiano
 Danielle Lao – tennista statunitense